Барын:
 Барын — монгольское племя.
 Барын — род в составе башкир-табынцев.
 Барыны — крымскотатарский карачибейский род — один из четырех самых влиятельных родов Крымского ханства.
 Барын — прежнее название села Озерки в Джанкойском районе Крыма.
 Барын — прежнее название исчезнувшего села Туровка в Белогорском районе Крыма.